Igreja da Madre de Deus pode referir-se a:
 Convento da Madre de Deus, Portugal
 Igreja da Madre de Deus (Beato), Portugal
 Igreja da Madre de Deus (Macau), China
 Igreja da Madre de Deus (São Sebastião), Portugal
 Igreja Madre de Deus (Recife), Brasil

Desambiguação